Victor Leydet peut désigner :

 Victor Leydet (1845-1908), homme politique français ;
 Victor Leydet (1861-1904), peintre français.
 Victor Leydet (1910-1975), haut fonctionnaire français, petit fils de l'homme politique du même nom, Victor Leydet (1846-1908)